Stranger in Paradise – singolo di Tony Bennett del 1953; brano composto da Robert Wright e George Forrest per il musical Kismet, adattamento delle Danze Polovesiane di Aleksandr Porfir'evič Borodin per l'opera teatrale Il principe Igor
 Straniero in paradiso (Stranger in Paradise) – racconto di Isaac Asimov del 1974
 Stranger in Paradise – romanzo di Robert B. Parker del 2007